Косатка — водний ссавець родини дельфінових

Косатка) — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства